La pleine lune est la phase lunaire durant laquelle la Lune apparaît la plus brillante.

 Pleine-Lune est une nouvelle de Jack London publié en 1902.
 Pleine-Lune est un recueil de nouvelles de Jack London publié en 1906.
 Pleine Lune est un roman espagnol d'Antonio Muñoz Molina.
 Pleine Lune est un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 Pleine Lune est le titre du troisième tome de la série de bande dessinée Le Prince de la nuit.
 Pleine Lune est un téléfilm français réalisé par Jean-Pierre Richard en 1982.
 Pleine Lune (Bad Moon) est un film américain réalisé par Eric Red en 1996.
 Pleine Lune (Vollmond) est un film franco-germano-suisse réalisé par Fredi Murer en 1998.
 Pleine lune est le nom donné aux lignes de nuits des Transports en commun lyonnais.
 Pleine Lune est un album du groupe Merzhin sorti en 2000.

Homonymie de titre